Мартын Ваганович Касьян (; 14 сентября 1905, Абастумани — 25 октября 1995, Ереван) — советский и армянский учёный в области машиностроения, академик АН Армянской ССР.

Биография 
В 1928 окончил Тбилисский политехнический институт, работал на машиностроительном, а затем на станкостроительном заводах. Одновременно преподавал в Политехническом институте в Тбилиси. В 1937 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Температура резания». В 1943 году защитил докторскую диссертацию на тему «Рациональное управление стружкообразованием».

С 1949 года преподавал в Ереванском политехническом институте. Профессор с 1944 года. Проректор ЕрПИ с 1949 года. В 1956 году был избран академиком АН Армянской ССР (член-корреспондент с 1953). Заведующий кафедрой (1949—1995) технологии машиностроения, академик-секретарь отделения технических наук, член Президиума АН Армянской ССР (1955—1956). Председатель Государственного научно-технического комитета Совета Министров Армянской ССР (1957—1961).

Сфера исследований и основные труды 

Основной сферой исследований Касьяна являлась оптимизация параметров резания металлов и камня, технология машиностроения, выявление основ управления процессами резания металлов, оптимизация качества режущих инструментов. В годы Великой Отечественной войны участвовал в освоении новой военной техники, в частности стрелкового оружия. В послевоенные годы создал камнеобрабатывающие станки высокой производительности и точности.

Мартын Ваганович Касьян является автором следующих монографий:
 «Основы резания металлов»
 «Влияние модуля пластичности на стойкость инструмента»
 «О деформированной стружке»
 «Об одном характерном явлении свободного резания»
 «Обработка металлов и пластмасс резанием».

Награды 
 Орден Октябрьской Революции (13.09.1985).
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1947, 1953).
 Орден Дружбы народов (17.09.1975).
 Орден «Знак Почёта» (26.10.1965).
 Государственная премия Армянской ССР (1970).
 Премия имени Тиме (1972).

Ссылки 
  
 Мартын Ваганович Касьян 

Учёные Армении
Учёные СССР
Преподаватели вузов Армении
Выпускники вузов Грузии
Академики НАН Армении